Алекса́ндра Попо́ва:
 Попова, Александра Васильевна (1917—2004) — советская актриса.
 Попова, Александра Ивановна (?—?) — Герой Социалистического Труда.